Щучье Озеро — название населённых пунктов в России:

 Щучье Озеро — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области.
Щучье Озеро — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Щучье Озеро — посёлок в Октябрьском районе Пермского края.

См. также